Емен може бити:

 Емен (Холандија), град у покрајини Дренте, Холандија
 ФК Емен, фудбалски клуб из истоименог града
 Емен (Швајцарска), град у кантону Цирих, Швајцарска